Het ATP-toernooi van Parijs 2015 werd van 2 tot en met 8 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Andy Murray met 6-2 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Ivan Dodig en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Vasek Pospisil en Jack Sock met 2-6, 6-3 en [10-5].

Het toernooi van 2015 trok 119.460 toeschouwer.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs